Бохоники — название населённых пунктов.

Польша 
Бохоники — татарская деревня в Польше.

Украина 
 Бохоники — село на Украине.